Хушаб:

 Хушаб — город в провинции Пенджаб, Пакистан.
 Хушаб — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.